Кукшенеры — деревня в Звениговском районе Республики Марий Эл России. Административный центр одноимённого сельского поселения.

География 
Расположена в нескольких километрах от устья реки Илеть, в 5 км к югу от центра сельской администрации — села Исменцы.

История 
В 1858 году в деревне Сухой Овраг проживали 27 семей. В 1903 году насчитывалось 69 домов.
19 марта 1928 г. постановлением ВЦИК селение Сухой Овраг переименовано Кукшэнер.

В 1931 году организован колхоз «У пырче» («Новое зерно»).

Население

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Звениговского района